Amerikai Egyesült Államok
Avalon Park (Alabama)
Avalon Park (Florida)
Avalon Park (Missouri)
egyéb
Avalon Park (élménypark), Miskolctapolca